Deutschlandsberg (district)
 Deutschlandsberg (stad)